Группа армий «Курляндия» () — оперативно-стратегическое объединение войск Германии во Второй мировой войне на северном участке Восточного фронта в 1945 году.

История группы армий 
25 января 1945 года отступившая в Курляндию Группа армий «Север» была переименована в Группу армий «Курляндия». Держала оборону в Курляндском котле.

Состав группы армий 

 16-я армия
 16-й армейский корпус
 81-я пехотная дивизия
 21-я авиаполевая дивизия
 300-я запасная дивизия
 38-й армейский корпус
 122-я пехотная дивизия
 290-я пехотная дивизия
 329-я пехотная дивизия
 6-й армейский корпус СС
 12-я танковая дивизия
 19-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я латышская)
 24-я пехотная дивизия
 18-я армия
 1-й армейский корпус
 132-я пехотная дивизия
 218-я пехотная дивизия
 2-й армейский корпус
 263-я пехотная дивизия
 563-я пехотная дивизия народного ополчения
 10-й армейский корпус
 30-я пехотная дивизия
 87-я пехотная дивизия
 126-я пехотная дивизия
 12-я полевая дивизия

Командующие группой армий 
 С 30 января 1945 — генерал-полковник Генрих фон Фитинхоф
 С 10 марта 1945 — генерал-полковник Лотар Рендулич
 С 25 марта 1945 — генерал пехоты Карл Хильперт (с 1 мая 1945 — генерал-полковник)

См. также 
 Список командующих германскими группами армий в ходе Второй мировой войны
 Курляндский котёл

Литература 
 Tessin, Georg. «Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945», Biblio Verlag, Osnabrück, 1976. ISBN 3-7648-1083-1

Немецкие группы армий во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
1945 год в Латвии